Een Schilderswijk, Schildersbuurt of Schilderskwartier is een wijk in een stad waar de namen van de straten zijn vernoemd naar bekende schilders. Schilderswijk of Schildersbuurt kan verwijzen naar buurten in:

De Pijp in Amsterdam, waar de straten vernoemd zijn naar 17e- en 18e-eeuwse schilders
Overtoomse Veld in Amsterdam, waar de straten vernoemd zijn naar 19e- en 20e-eeuwse schilders
Schilderswijk (Baarn)
Schilderswijk (Den Haag)
Schilderswijk (Heerhugowaard)
Schilderswijk (Krimpen aan den IJssel)
Schildersbuurt (Groningen)
Schildersbuurt (Utrecht)
Schildersbuurt (Vlissingen)
Schildersbuurt (Zwolle)
Schilderkwartier (Woerden)
Schilderswijk (De Pinte)